La carte à gratter est :

 La carte à gratter (dessin), un support destiné à des travaux de dessin par grattage de la surface, donnant des résultats proches de la gravure. 
 une activité manuelle pour les enfants, basée sur l'utilisation du support précédent : une feuille de papier cartonné est coloriée au crayon de couleur, de façon unie, ou multicolore, sans motif particulier. On enduit la feuille de cire froide (en frottant une bougie) puis de gouache noire non diluée. Lorsque la peinture est sèche, on peut gratter certaines zones, à l'aide d'un instrument pointu, pour faire apparaître la couleur, en dessinant des motifs.

 La carte à gratter, jeu de loterie : sur une carte de petit format, un vernis opaque masque le résultat et le joueur doit tout simplement gratter le vernis pour connaître le résultat immédiatement. L'organisateur est à même de connaître la localisation des futurs gagnants par traçabilité de la fabrication et de la distribution des paquets de carte.